Nijboer ist der Familienname folgender Personen:

 Friso Nijboer (* 1965), niederländischer Schachspieler
 Gerard Nijboer (* 1955), ehemaliger niederländischer Marathonläufer
 Henk Nijboer (* 1983), niederländischer Politiker
 Jan Nijboer (* 1959), niederländischer Kynologe, Autor
 Yara Nijboer (* 1992), niederländische Handballspielerin

Siehe auch: Niebuhr, Niebour, Niebur